Pajon ou Pajón est un patronyme français ou espagnol, porté notamment par :
Claude Pajon (1626-1685), théologien protestant
Ledis Frank Balceiro Pajon (1975- ), sportif cubain
Mariana Pajón (1991- ), sportive colombienne
Michel Pajon (1949- ), homme politique français